Matthew Register (né le  à Calgary, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 2011-2012 avec les Americans d'Allen dans la Ligue centrale de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2006-2007 || Pontiacs de Bonnyville || LHJA ||2 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008 || Pontiacs de Bonnyville || LHJA ||44 ||0 ||2 ||2 ||16 ||11 ||0 ||0 ||0 ||22 
|-
|2008-2009 || Pontiacs de Bonnyville || LHJA ||62 ||14 ||17 ||31 ||101 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2009-2010 || Pontiacs de Bonnyville || LHJA ||58 ||16 ||45 ||61 ||49 ||7 ||1 ||3 ||4 ||4 
|-
|2011-2012 || Admirals de Sylvan Lake || () ||17 ||6 ||18 ||24 ||14 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2011-2012 || Americans d'Allen || LCH ||22 ||1 ||3 ||4 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Oilers de Tulsa || LCH ||25 ||1 ||10 ||11 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Sundogs de l'Arizona || LCH ||26 ||1 ||4 ||5 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Reign d'Ontario || ECHL ||17 ||4 ||9 ||13 ||18 ||10 ||0 ||3 ||3 ||15
|-
|2013-2014 || Reign d'Ontario || ECHL ||64 ||14 ||30 ||44 ||56 ||4 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
|2014-2015 || Reign d'Ontario || ECHL ||60 ||14 ||36 ||50 ||50 ||19 ||7 ||11 ||18 ||16
|-
|2014-2015 || Wolves de Chicago || LAH ||6 ||0 ||4 ||4 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 || Gladiators d'Atlanta || ECHL ||40 ||6 ||21 ||27 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 || Americans d'Allen || ECHL ||13 ||1 ||9 ||10 ||8 ||23 ||2 ||6 ||8 ||10
|-
|2016-2017 || Eagles du Colorado || ECHL ||72 ||18 ||46 ||64 ||59 ||20 ||8 ||16 ||24 ||18
|-
|2017-2018 || Eagles du Colorado || ECHL ||72 ||17 ||48 ||65 ||51 ||24 ||3 ||17 ||20 ||16
|-
|2018-2019 || Walleye de Toledo || ECHL ||62 ||12 ||34 ||46 ||32 ||24 ||4 ||15 ||19 ||14
|-
|2018-2019 || Wolf Pack de Hartford || LAH ||5 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Wild de l'Iowa || LAH ||30 ||1 ||2 ||3 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Americans d'Allen || ECHL ||3 ||0 ||3 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || Americans d'Allen || ECHL || 66 || 5 || 47 || 52 || 32 || 7 || 1 || 5 || 6 || 0
|-
| 2020-2021 || Wild de l'Iowa || LAH  || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-

Trophées et distinstions

ECHL 

 Il est nommé défenseur de l'année en 2013-2014, en 2016-2017 et en 2017-2018.

 Il est nommé dans la  d'étoiles en 2013-2014, en 2014-2015, en 2016-2017 et en 2017-2018.

 Il est nommé dans la  d'étoiles en 2018-2019.

 Il remporte la Coupe Kelly avec les Americans d'Allen en 2015-2016.

 Il remporte la Coupe Kelly avec les Eagles du Colorado en 2016-2017 et en 2017-2018.

 Il remporte le trophée de le Joueur le plus utile des séries éliminatoires de la Coupe Kelly en 2016-2017.

 Il participe au match des étoiles en 2018-2019.

 Meilleurs pointeurs par un défenseur avec 64 points en 2016-2017 et avec 65 en 2018-2019.

 Meilleurs passeurs par un défenseur avec 48 points en 2017-2018.

Notes et références 

Défenseur de hockey sur glace
Naissance en septembre 1989
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Americans d'Allen
Joueur des Oilers de Tulsa
Joueur des Sundogs de l'Arizona
Joueur du Reign d'Ontario (ECHL)
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Gladiators d'Atlanta
Joueur des Eagles du Colorado
Joueur du Walleye de Toledo
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur du Wild de l'Iowa